NKA steht für:
 Natrium-Kalium-ATPase, ein in der Zellmembran verankertes Transmembranprotein
 Nettokreditaufnahme, Differenz aus der Kreditaufnahme und den Tilgungen für Altkredite
 New Kosovo Alliance (alb. Aleanca Kosova e Re), kosovarische Partei
 Nichtdeterministischer Kellerautomat, siehe Kellerautomat
 Nutzen-Kosten-Analyse, siehe Kosten-Nutzen-Analyse
 NKA Journal of Contemporary African Art, US-amerikanische Zeitschrift für zeitgenössische afrikanische Kunst
 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, grönländisches Nationalmuseum in Nuuk
 Nkan Airport (IATA-Code), Flugplatz von Nkan, Estuaire, Gabun
 Nördliche Kalkalpen
nka steht für:
 Nkoya (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Sambia

Abkürzung